Cette page contient les pages d'homonymie de Lisle et de Lisle

Personnalités 

 Ambrose Phillipps de Lisle, propriétaire terrien anglais ;
 Émile Armet de Lisle, industriel français ;
 Henry Lisle (1846-1916), homme politique provincial canadien ;
 Holly Lisle, romancière américaine contemporaine ;
 Jean-Baptiste Romé de L'Isle (1736-1790), cristallographe ;
 Charles Marie René Leconte de Lisle, dit Leconte de Lisle, poète français du  ;
 Lycée Leconte-de-Lisle, sur l'île de La Réunion, nommé ainsi en l'honneur du poète ;
 Melchior de Lisle, entomologiste français ;
  (1288-1344), un pair anglais ;
 Psautier de Robert de Lisle, un manuscrit enluminé contenant autrefois le livre des Psaumes, exécuté en Angleterre vers 1310 ;
 Rouget de Lisle, officier du Génie et auteur de La Marseillaise.

Toponyme 

 Lisle, commune française de la Dordogne ;
 Lisle, commune française de Loir-et-Cher ;
 Lisle, ville américaine de l'Illinois.
 Lisle, une ville du comté de Broome, dans l' État de New York, aux États-Unis.
 Lisle, un village dans le même comté.

Voir aussi 

 Lisle-en-Barrois, commune française de la Meuse
 Lisle-sur-Tarn, commune française du Tarn
 Canton de Lisle-sur-Tarn

Et aussi